La Baltic Basketball League 2017-2018 è stata la 14ª edizione della Lega Baltica.  La vittoria finale fu ad appannaggio dei lituani del  sui lettoni dello .

Squadre partecipanti

Regular season

Gruppo A

Gruppo B

Fase a eliminazione diretta

Tabellone

Squadra vincitrice

Premi e riconoscimenti
BBL MVP:  Jahenns Manigat,

Note

Voci correlate 
 Euroleague Basketball 2017-2018
 Eurocup 2017-2018
 Basketball Champions League 2017-2018
 FIBA Europe Cup 2017-2018
 EuroLeague Women 2017-2018
 EuroCup Women 2017-2018
 ABA Liga 2017-2018
 Alpe Adria Cup 2017-2018
 Balkan International Basketball League 2017-2018
 VTB United League 2017-2018

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale Lega Baltica 

Pallacanestro nel 2017
Pallacanestro nel 2018
Baltic Basketball League